Misericordia ima više značenja:
 Misericordia, Lecco
 Misericordia, Messina
 Misericordia, Rieti